Příjmení Hückel nosí více osobností:

 August Hückel (1838–1917) – česko-německý podnikatel, majitel továrny Tonak
 Erich Hückel (1896–1980) – německý fyzik, spoluautor Hückelova pravidla
 Jan Nepomuk Hückel (1779–1835) – česko-německý kloboučník, zakladatel továrny Tonak
 Fritz Hückel (1885–1973) – česko-německý podnikatel, majitel továrny Kleinautowerke Fritz Hückel
 Walter Hückel (1895–1973) – německý chemik

Německá příjmení